Çölgeçen ist der Familienname folgender Personen:

 Günfer Çölgeçen (* 1967), türkisch-deutsche Schauspielerin
 Koray Çölgeçen (* 1985), türkischer Fußballspieler